Nero puede referirse a:

Geografía 

 Corno Nero, una montaña en los Alpes Peninos.
 Lago Nero, lago eutrófico poco profundo del óblast de Yaroslavl (Rusia).
 Nero, pequeña localidad ubicada sobre el delta del río Misisipi, en el estado de Luisiana (Estados Unidos).
 Nero Music Arista de música rap, inicio de carrera en el 2022

Personalidades 

 Carlo Nero (n. 1969), guionista y director de cine inglés.
 Franco Nero (n. 1941), actor de cine italiano.
 Jesús del Nero (n. 1982), ciclista español.
 Nerón (en latín Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus), emperador romano.

Música 
 Nero, banda británica de música electrónica.
 Nero, álbum de Two Steps from Hell.

Informática 

 Nero AG, compañía alemana de software.
 Nero Burning ROM, programa para producir CD y DVD.
 Nero Linux, aplicación para la grabación de discos ópticos para el sistema operativo GNU/Linux.

Ficción 

 Fumetto Nero, historieta para adultos, surgida en 1962 en Italia.
 Nero, personaje de Cipher Pol.
 Nero Wolfe, personaje creado por Rex Stout en 1934.
 Plutón BRB Nero, serie de televisión humorística de ciencia ficción.
 Nero Claudius (Nerón), Saber jugable en la saga Fate